Název Křešín má více obcí:
 Křešín (okres Pelhřimov) – obec v okrese Pelhřimov
 Křešín (okres Příbram) – obec v okrese Příbram

podobný název má
 Křesín – obec v okrese Litoměřice

Externí odkazy